Уэсли ():.

Фамилия 
 Уэсли, Глен (род. 1968) — профессиональный канадский хоккеист.
 Уэсли, Джон (1703—1791) — английский протестантский проповедник и основатель (совместно с Джорджем Уайтфильдом) методизма.
 Уэсли, Майкл (род. 1990) — английский снукерист.
 Уэсли, Пол — американский актёр и продюсер.
 Уэсли, Рутина — американская кино-, теле- и сценическая актриса.
 Уэсли, Чарльз — младший брат богослова Джона Уэсли, основателя методизма.

Персонаж 
 Уэсли Крашер — персонаж из телевизионного сериала Звёздный путь: Следующее поколение.

См. также 
 Лесли